Le terme Route 146 peut désigner plusieurs routes :

 BR-146 au Brésil
 Route régionale 146 en Finlande
 Route nationale 146 en France
 Route départementale 146 dans les Yvelines, France